Анна фон Насау () може да се отнася за:

 Анна фон Насау-Хадамар († 1329), дъщеря на Емих I фон Насау-Хадамар и Анна фон Нюрнберг
 Анна фон Насау-Хадамар († 1404), съпруга на Рупрехт VII фон Насау-Зоненберг и на Дитер VIII фон Катценелнбоген
 Анна фон Насау-Висбаден (1440 – 1480), дъщеря на Йохан II фон Насау-Висбаден-Идщайн и Мария фон Насау-Диленбург
 Анна фон Насау-Диленбург (1441 – 1513), дъщеря на Йохан IV фон Насау-Диленбург и Мария фон Лоон-Хайнсберг
 Анна фон Насау-Диленбург (1541 – 1616), дъщеря на граф Вилхелм Богатия фон Насау-Диленбург и Юлиана фон Щолберг

 Анна Амалия фон Насау-Вайлбург (1560 – 1634), дъщеря на Албрехт фон Насау-Вайлбург-Отвайлер и Анна фон Насау-Диленбург (1541 – 1616)
 Анна Сибила фон Насау-Вайлбург (1575 – ?), дъщеря на Албрехт фон Насау-Вайлбург-Отвайлер и Анна фон Насау-Диленбург (1541 – 1616)
 Анна Отилия фон Насау-Вайлбург (1582 – 1635), дъщеря на Албрехт фон Насау-Вайлбург-Отвайлер и Анна фон Насау-Диленбург (1541 – 1616)
 Анна фон Ораниен-Насау (1563 – 1588), дъщеря на Вилхелм Орански и Анна Саксонска
 Анна Юлиана фон Насау-Саарбрюкен (1617 – 1667), дъщеря на Вилхелм Лудвиг фон Насау-Саарбрюкен и Анна Амалия фон Баден-Дурлах
 Анна Елеонора фон Насау-Саарбрюкен-Вайлбург (1602 – 1685), дъщеря на Йохан Казимир фон Насау-Вайлбург-Глайберг и Елизабет фон Хесен-Дармщат
 Анна Амалия фон Насау-Саарбрюкен (1623 – 1695), дъщеря на Вилхелм Лудвиг фон Насау-Саарбрюкен и Анна Амалия фон Баден-Дурлах
 Анна Катерина фон Насау-Отвайлер (1653 – 1731), дъщеря на Йохан Лудвиг фон Насау-Отвайлер и Доротея Катарина фон Пфалц-Биркенфелд-Бишвайлер
 Анна Шарлота Амалия фон Насау-Диц-Орания (1710 – 1777), дъщеря на Йохан Вилхелм Фризо фон Насау-Диц и Мария Луиза фон Хесен-Касел